Строилово — название населённых пунктов в России:

 Строилово — исчезнувшая деревня в Износковском районе Калужской области.
 Строилово — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Строилово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Строилово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.